

Patronymie
 Jesse L. Lasky (1880-1958) est un producteur de cinéma américain, cofondateur de la Paramount Pictures.
 Kathryn Lasky (née en 1944) est un auteur américaine de livres pour enfants. 
 Melvin J. Lasky (1920-2004) est un journaliste américain et un intellectuel membre de la gauche anticommuniste.

Homonymie de patronyme